Teachers steht für:

 Teachers, Originaltitel von Die Aufsässigen, US-amerikanische Filmkomödie von Arthur Hiller (1984)
 Teachers (Fernsehserie, 2001), britische Sitcom (2001–2004)
 Teachers (Fernsehserie, 2006), US-amerikanische Adaption der britischen Serie (2006)
 Teachers (Fernsehserie, 2016), US-amerikanische Sitcom (seit 2016)
 Teachers FC, britischer Amateurfußballverein

Siehe auch:
 Teacher’s, schottische Whiskymarke